Droga I/14 – droga krajowa w północnych Czechach biegnąca równolegle do polsko-czeskiej granicy
 Droga I/14 – droga krajowa I kategorii w środkowej Słowacji